Буце́нко — українське прізвище.

Відомі носії 
 Буценко Вадим Анатолійович (1965—2010) — радянський і російський хокеїст.
 Буценко Валентин Миколайович (1933, Макіївка) — лікар-хірург, доктор медичних наук (1974), професор (1977).
 Буценко Костянтин Леонідович (1969) — український хокеїст, батько Микити Буценка.
 Буценко Микита Костянтинович (1990) — український хокеїст
 Буценко Олександр Алімович (1954, Київ) — перекладач, поет, мистецтвознавець.
 Буценко Панас Іванович (1889—1965, Москва) — радянський державний і політичний діяч.

Українські прізвища